Beaux-arts peut faire référence à :
Les beaux-arts sont un ensemble de disciplines artistiques.
 Beaux Arts Magazine est un magazine mensuel des arts.
 Le Beaux Arts Trio est un trio avec piano.
 L'enseignement des Beaux-Arts à l'École Normale d'Instituteurs de Paris

Institutions françaises 
 L’Académie des beaux-arts de l’Institut de France (France).
Le style Beaux-Arts est un courant architectural, produit de l'enseignement de la section architecture de l'Académie des beaux-arts.
 
 
 
 La Société nationale des beaux-arts (SNBA)

 La direction générale des Beaux-Arts, faisait jusqu’en 1959 (date de la création du ministère des Affaires culturelles pour André Malraux) partie du ministère de l’Instruction publique, et était notamment chargée de l’acquisition d’œuvres d’art par l’État.
 L'administration des Beaux-Arts, service du ministère de la Culture.

Architecture 
 Style Beaux-Arts
 Style Beaux-Arts en Belgique

Toponyme 

 Beaux-Arts, station du métro léger de Charleroi, en Belgique.